Stadsbrand van Zwolle (1324)
 Stadsbrand van Zwolle (1361)